Ruoutetjärnarna är en grupp sjöar i Sorsele kommun i Lappland som ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Ruoutetjärnarna ligger i Vindelfjällens Natura 2000-område:
Ruoutetjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 731552-151386), sjö i Sorsele kommun 
Ruoutetjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 731556-151318), sjö i Sorsele kommun 
Ruoutetjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 731578-151357), sjö i Sorsele kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Sorsele kommun